Ренневи́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Ренневиль — в департаменте Арденны;
 Ренневиль — в департаменте Верхняя Гаронна;
 Ренневиль — в департаменте Эр.